Versace steht für:
 ein italienisches Modelabel, siehe Versace

Versace ist der Familienname folgender Personen:
 Allegra Versace (* 1986), italienische Geschäftsfrau
 Donatella Versace (* 1955), italienische Modeschöpferin
 Gary Versace (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Hochschullehrer
 Gianni Versace (1946–1997), italienischer Modeschöpfer
 Santo Versace (* 1944), italienischer Geschäftsmann, Präsident von Gianni Versace S.p.A.